Adolph steht für:

 den Vornamen und Familiennamen Adolph, siehe Adolf

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Adolph (Minnesota), im St. Louis County
 Adolph (West Virginia), im Randolph County

Sonstiges:

 Adolph Bayou, Fließgewässer im Liberty County, Texas
 Adolph Creek, Fließgewässer im Gallatin County, Montana
 Adolph Neher Adit, Mine im Nye County, Nevada
 Adolph Munson Park, Park im Chickasaw County, Iowa
 Adolph Zang Mansion, Park im Denver County, Colorado